Заре́ченская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Зареченская улица — улица в Белгороде.
 Зареченская улица — улица в Липецке.
 Зареченская улица — улица в Новосибирске.
 Зареченская улица — улица в Орле.